Too Raw for Retail è un album underground del rapper Krayzie Bone, pubblicato il 29 novembre 2005 sotto la casa discografica ThugLine Records.

Contiene i brani che non furono inclusi nei precedenti album "Gemini: Good Vs. Evil" e "Thug On Da Line", più altre tracce.

Non è un album ufficiale, quindi fu possibile scaricarlo solo da Internet.

Tracce
 Who's House ( feat. Keef-G, Asu & K-Mont)
 Zonin'''
 In Da Game (feat. Lil' D & Yayo)
 My Hustlers (feat. Keef-G, Young Dre & P-Real)
 Everybody Wanna Thug As We Roll Bone Thug Party (feat. Thugline)
 That's The Devil (feat. Keef-G & P-Real)
 I Get Around This Beef (feat. K-Mont & LaReece)
 Don't Fuck Around I Can Make You (feat. Kokane & P-Real)
 Average Thug For The Love (feat. Thugline)
 4 Ever Bone Thug (feat. Wish Bone & Asu)
 Bringin' Me Up (feat. Ronald Isley)
 Blunts To The Brain (feat. Keef-G)
 Shut The Club Down (Remix)'' (feat. Lil Jon) [Snippet]

Collegamenti esterni 
 

en:Too Raw for Retail